Натуральне число 456
 456 рік до нашої ери
 456 рік нашої ери